Рекапитулация може да се отнася за:

 Кратко изложение, резюме
 Рекапитулация (музика) е секция, част от музикална сонатна форма, където експозицията е повторена, но в изменен вид и действието е завършено
 Научната Рекапитулационна теория, която в най-стриктния си вид вече не е призната
 Рекапитулация – религиозна теория на Ириней Лионски